El término cebollín puede referirse al nombre vulgar de cualquiera de las siguientes plantas:

 Allium fistulosum.
 Allium schoenoprasum.